Ло́ренс Го́рдон Те́слер (; 24 апреля 1945 — 16 февраля 2020) — американский информатик, работавший в области взаимодействия человека и компьютера. Он фактически ввёл в оборот комбинацию клавиш , . Теслер работал в компаниях Xerox PARC, Apple Computer, Amazon.com и Yahoo!. Изучал информатику в Стэнфордском университете в 1960 году. Некоторое время работал в лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета. Совместно с Горацием Энья он вёл разработку языка программирования. Этот функциональный язык программирования был предназначен для параллельной обработки и использовался для обучения новичков программированию.

Родился в Бронксе в семье потомков еврейских иммигрантов из России Исидора Теслера (1914—1976) и Мюриэл Кречман (1917—2010); отец был врачом-анестезиологом. 

С 1973 по 1980 год он работал в Xerox PARC, где разрабатывал текстовый процессор  и язык Smalltalk. «Скопировать и вставить» впервые была реализована в 1973—1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76 в Xerox Palo Alto Research Center.

В 1986 году Теслер разработал Object Pascal под консультацией Никлауса Вирта.

Американский программист Ларри Теслер умер 16 февраля в возрасте 74 лет, сообщила компания Xerox. Его смерть породила в Facebook интернет-мем, посвященный его вкладу  ,  - пост и комментарии содержали только одно предложение "Ларри Теслер, создатель комбинации клавиш Ctrl+C, Ctrl+V, умер в 74 года".

За частое использование комбинации в учебных целях Ларри Теслера называют «спасателем» студентов.

Примечания 

Информатики
Учёные в области информатики США
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Стэнфордского университета
Сотрудники Apple Inc.
Создатели языков программирования